xrt – codice ISO 639-3 della lingua araama-tamique